Римский мост — распространенное название для сооружений, имеющих отношение к мостроению Древнего Рима:
 Римский мост (Кёльн)
 Римский мост (Кордова)
 Римский мост (Мерида)
 Римский мост (Трир)
 Римский мост (Шавиш)